Белорусские Википедии:
 Белорусская Википедия — раздел Википедии на белорусском языке в официальной орфографии. 
 Белорусская Википедия на тарашкевице — языковой раздел Википедии, основанный на норме белорусского языка, именуемый тарашкевицей или «классическим правописанием», в нормализации 2005 года.